Die Seguros Bolívar Open Pereira 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. April bis 3. Mai 2010 in Pereira stattfand. Es war als erste Austragung des Turniers Teil der ATP Challenger Tour 2009 sowie der Serie Seguros Bolívar Open, die in verschiedenen kolumbianischen Städten in unterschiedlichen Kategorien ausgetragen wurde. Gespielt wurde im Freien auf Sand.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position fünf gesetzte Lokalmatador Alejandro Falla, der im Finale gegen den topgesetzten Argentinier Horacio Zeballos in drei Sätzen gewann. Es war Fallas vierter Einzeltitel auf Challenger-Ebene und der erste dieser Saison. Der im Vorjahr siegreiche Dominikaner Víctor Estrella trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Die Doppelkonkurrenz gewann die an Position zwei gesetzte Paarung aus dem Dominikaner Víctor Estrella und dem Brasilianer João Souza, die im Finale der die topgesetzten Kolumbianer Alejandro Falla, der schon im Einzelwettbewerb erfolgreich war, und Juan Sebastián Cabal in zwei Sätzen bezwangen. Es war für beide Sieger der erste Karrieretitel bei einem Turnier der Challenger-Kategorie überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 35.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 21 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 20 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 20 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Pereira (Kolumbien)